La Coupe du président est la dénomination de différentes épreuves sportives

Hockey sur glace
La Coupe du président représente des trophées de hockey sur glace remis dans différentes ligues pour le champion des séries éliminatoires :
 Coupe du président (LHJMQ) remise au champion de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
 Coupe du président, ancien nom de la Coupe Ed-Chynoweth remise au champion de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Il ne faut pas confondre ce trophée avec le Trophée des présidents remis au champion de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey.

Football
La Coupe du Président est une compétition mettant en lice en début de saison le vainqueur du championnat et celui de la coupe en Irlande (à ne pas confondre avec la Supercoupe d'Irlande de football qui a existé entre 1998 et 2000).